Thailändische Botschaft in Deutschland steht für:

 Thailändische Botschaft in Berlin
 Thailändische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Thailand